vin, lichaamsdeel van sommige dieren, zoals vissen, zeehonden en walvissen
 kielvlak, deel van een vliegtuig